14-я тяжёлая танковая бригада (сокращённое наименование 14-я ттбр) — воинское соединение автобронетанковых войск РККА СССР.

История 
В марте 1939 г. 5-я отдельная тяжёлая танковая бригада РГК была передана в состав Киевского Особого военного округа (КОВО) и передислоцирована в г. Житомир в состав Житомирской армейской группы.

С весны 1939 5-я оттбр переименована в 14-ю тяжёлую танковую бригаду,.

До 23.08.1939 командир бригады полковник Александр Георгиевич Поликарпов.

14-я тяжёлая танковая бригада участвовала в военном походе в сентябре-октябре 1939 г. в восточные районах Польши-Западную Украину,.

После Освободительного похода 1939 г. дислоцировалась в Житомире.

В июне-июле 1940 бригада принимала участие в составе 9-й армии Южного фронта в присоединении к СССР Бессарабии, входившей в состав Румынии,.

Летом 1940 бригада стала основой формирования 15-й танковой дивизии 8-го механизированного корпуса КОВО, а два танковых батальона бригады влились в формируемую 12-ю танковую дивизию.

Управление бригады находилось:
 в г. Житомир Украинской ССР, Киевский ОВО (31.03.1939-20.06.1940);
 http://minchanin.esmasoft.com/maps/ussr1939/index.html Карманный атлас СССР 1939 года

На вооружении бригады поступали тяжёлые танки Т-35А и средние танки Т-28.

Полное название 
14-я тяжёлая танковая бригада

Подчинение 
 Житомирская армейская группа Киевского Особого военного округа (с весны до 16.09.1939 г.)

Командование 
Командиры бригады:
 Поликарпов, Александр Георгиевич, полковник (с 29.4.1938).
 Фекленко, Николай Владимирович, комдив (23.08.1939-4.06.1940).

Военный комиссар бригады, Заместитель командира бригады по политической части:
 Баранов, Александр Артамонович, полковой комиссар.

Начальники штаба бригады:
 Волынец, Игнатий Антонович, подполковник (1939 — 20.07.40).

Другие командиры бригады:
 Перевозов, Константин Григорьевич, помощник начальника штаба бригады, полковник.
 Рабинович, Леонид Юделевич, начальник оперативной части штаба, майор.
 Варганов, Николай Петрович, начальник разведывательной части штаба, капитан.
 Сергеев, Анатолий Герасимович, начальник части связи штаба, полковник.
 Шевченко, Иван Васильевич, начальник части тыла, майор.
 Кузьмин, Пётр Фролович, начальник артиллерии, майор.
 Сванадзе, Авксентий Сафронович, начальник инженерной службы бригады, майор.
 Немцев, Михаил Михайлович, начальник политотдела, батальонный комиссар (врид с 12.04.39, утверждён 10.05.39, до 3.06.40).
 28-й отдельный танковый батальон. Жуков, Сергей Митрофанович, командир батальона, майор (до 19.07.40).
 29-й отдельный танковый батальон. Бабковский, Пётр Дмитриевич, командир батальона, капитан (до 19.07.40).
 41-й отдельный учебный танковый батальон. Самсонов, Иван Фёдорович, командир батальона, майор(до 19.07.40).
 262-й ремонтно-восстановительный батальон. Крестин, Пётр Никифорович, командир батальона, капитан (до 19.07.40).

Состав 
На 1939—1940:
 управление бригады
 28-й отдельный танковый батальон
 29-й отдельный танковый батальон
 35-й отдельный танковый батальон
 41-й отдельный учебный танковый батальон
 262-й ремонтно-восстановительный батальон
 63-я отдельная рота связи
 212-я отдельная разведывательная рота
 53-я отдельная транспортная рота

Боевая деятельность 
12 апреля временно исполняющим должность начальника политотдела назначен батальонный комиссар М. М. Немцев.

10 мая батальонный комиссар М. М. Немцев утверждён в должности начальника политотдела.

23 августа командиром 14-й ттбр назначен комдив Н. В. Фекленко.

1 сентября началась германо-польская война.

14-я ттбр дислоцировалась в г. Житомире.
 командир бригады комдив Н. В. Фекленко.
 заместитель командира бригады по политической части полковой комиссар А. А. Баранов.
 помощник командира бригады по строевой части полковник Г. Б. Визиров.
 помощник командира бригады по материально-техническому обеспечению майор В. П. Кузнецов.
 начальник штаба бригады подполковник И. А. Волынец.
 помощник начальника штаба бригады полковник К. Г. Перевозов.
 начальник оперативной части штаба майор Л. Ю. Рабинович.
 начальник разведывательной части штаба капитан Н. П. Варганов.
 начальник части связи штаба полковник А. Г. Сергеев.
 начальник части тыла майор И. В. Шевченко.
 начальник артиллерии майор П. Ф. Кузьмин.
 начальник инженерной службы бригады майор А. С. Сванадзе.
 начальник политотдела батальонный комиссар М. М. Немцев.

Состав бригады:
 28-й отдельный танковый батальон. Командир — майор С. М. Жуков.
 29-й отдельный танковый батальон. Командир — капитан П. Д. Бабковский.
 35-й отдельный танковый батальон.
 41-й отдельный учебный танковый батальон. Командир — майор И. Ф. Самсонов.
 63-я отдельная рота связи.
 212-я отдельная разведывательная рота.
 53-я отдельная транспортная рота.
 262-й ремонтно-восстановительный батальон. Командир — капитан П. Н. Крестин.

К 2 октября 14-я ттбр входила в состав Кавалерийской армейской группы Украинского фронта.

После Освободительного похода дислоцировалась в г. Житомире.

1940 год

9 июня Советское правительство и командование Красной Армии начали планирование освободительного похода в Бессарабию.

10 июня

В 0.35-1.00 начальник Генштаба РККА Маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович направил командующему войсками Киевского Особого военного округа генералу армии Жукову Георгию Константиновичу шифротелеграмму. В шифротелеграмме приказывалось привести в готовность управления стрелковых корпусов с корпусными частями, стрелковые дивизии, танковые бригады, артполки РГК и все понтонные средства.

Военный совет КОВО после получения директивы в течение 15 минут оповестил войска о приведении в боевую готовность.

В 11.20-11.30 начальник Генштаба РККА направил командующему войсками ОдВО генерал-лейтенанту Болдину Ивану Васильевичу совершенно секретную директиву № ОУ/583, согласно которой требовалось: Походным порядком сосредоточить в новые районы части и управление 9-й армии, выделяемое округом в с. Гросулово (35 км к северо-востоку от г. Тирасполь, ныне Великая Михайловка) к утру 15 июня.

Военный совет КОВО в 15.04-21.45 отдал приказ командирам соединений и воинских частей о сосредоточении.

11 июня войска КОВО под видом учебного похода начали сосредоточение, которое должно было завершиться 24 июня.

15 июня 14-я ттбр КОВО выдвигалась на территорию ОдВО в район сосредоточения на западную границу.

20 июня

Из войск Одесского ВО и войск КОВО, ХВО и СКВО формировалась 9-я армия.

Управление 5-го кавалерийского корпуса, 9-я кд, 32-я кд, 4-я легкотанковая бригада и 14-я тяжёлая танковая бригада сосредотачивались в районе Карманово, Павловка, Кассель.

23 июня командующий войсками Южного фронта доложил наркому обороны:
 В 9-й армии: Кавалерия — Управление 5-го кк сосредоточилось. На 21 июня разгрузилось 15 эшелонов 9-й кд и 19 — 32-й кд. 5-й кк закончит сосредоточение 24 июня.
 Надо считать, что к исходу 24 июня из тринадцати стрелковых дивизий — одиннадцать будет на месте. Кавалерия сосредоточится.
 Танковые войска: Из трёх танковых бригад сосредоточились 4-я лтбр, 14-я ттбр начала прибывать 21 июня, выгрузилось 6 эшелонов. О 21 лтбр сведений нет.

27 июня

Командиры корпусов и дивизий проработали на местности с командирами полков, батальонов и рот вопросы занятия исходного положения, организации предстоящего наступления, взаимодействия родов войск, управления, связи, устройства тыла и действий на ближайший этап операции.

Вечером почти все войска фронта были сосредоточены и развёрнуты в соответствии с планом командования.

9-я армия сформирована и развёрнута на фронте Б.Молокиш на севере — Овидиополь на юге. Штаб армии — в Гросулово.

5-й кк развёрнут, управление корпуса и корпусные части, 9-я кд и 32-я кд — в районе Карманово, Павловка, Кассель. В Этом же районе развёрнуты 4-я лтбр и 14-я ттбр.

Сосед кавкорпуса слева 55-й ск развёрнут: управление в г. Одесса, дивизии: 116-я сд в г. Одесса, 25-я и 74-я сд в районе Овидиополь, Дальник (южный), Барабой.

28 июня. Освободительный поход в Бессарабию

В 11:00 после получения ответа румынского правительства советские войска получили новую задачу — без объявления войны занять Бессарабию и Северную Буковину.

Военный совет Южного фронта отдал войскам директиву № А00149, которой поставил новую задачу войскам фронта — быстрым выдвижением к р. Прут закрепить за СССР территорию Северной Буковины и Бессарабии.

В 13:15 командующий войсками 9-й армии издал боевой приказ № 2, уточнявший задачи войск:

Задача армии — быстрым выдвижением к р. Прут на фронте г. Яссы, г. Галац закрепить за СССР среднюю и южную часть Бессарабии.

 14-я ттбр к исходу 28.6 перейти по Бендерскому мосту и сосредоточиться на ночлег в районе Танатары, Урсоя. К утру 30.6, двигаясь по маршруту Ново-Каушаны, Троицкое, Чимишлия, Кочалия, выйти передовыми частями на р. Прут на фронте м. Леово-с. Цыганка, главными силами — Тигеч, Кочалия. Штабриг — Кочалия.

В 14:00 войска фронта начали операцию по занятию территории Северной Буковины и Бессарабии.

С 20:00 по железнодорожному мосту в г. Бендеры переправлялись 18-й и 30-й танковые полки 9-й кд и 32-й кд 5-го кк, с целью сосредоточиться в Фарладенах, и 14-я ттбр — в районе Урсоя.

29 июня

К утру переправившись по железнодорожному мосту в г. Бендеры 18-й и 30-й танковые полки 9-й кд и 32-й кд 5-го кк, сосредоточились в Фарладенах, а 14-я ттбр, достигла района Урсоя.

К исходу дня 5-й кк своими главными силами достиг района Петровка, Стурдзяны. Танковые полки 9-й и 32-й кавдивизий достигли Чимишлии и Романово (см.Романовка, Бессарабка). В связи с высадкой 204-й авиадесантной бригады в районе Болграда кавалерийскому корпусу было приказано не продвигаться далее линии Чимишлия — Комрат — Романово, а 14-я ттбр вернулась на восточный берег Днестра и сосредоточилась в Парканах.

3 июля. Окончание освободительного похода в Бессарабию

В 14.00 советско-румынская граница была закрыта. Таким образом войска Южного фронта выполнили поставленную перед ними задачу. Главные силы приступили к изучению новых дислокации и плановой боевой и политической подготовке в занимаемых ими районах.

В 14.00 — 16.00 на Соборной площади Кишинёва (в советское время — площадь Победы) дивизия приняла участие в параде советских войск.

5 июля в связи с окончанием военного похода войска фронта были приведены в состояние постоянной боевой готовности мирного времени.

8 июля в 20.00 граница была передана Красной Армией под охрану пограничным войскам НКВД. Войска Южного фронта начали выдвижение к новым местам постоянной дислокации.

Летом 14-я ттбр пошла на формирование 12-й танковой(получила батальон с 51 Т-35) и 15-й танковой дивизий 8-го механизированного корпуса.

Формирование 8-го мк началось 7 июля. Управление корпуса с корпусными частями формировалось на базе управления, корпусных частей и других подразделений кавдивизий 4-го кавалерийского корпуса.

12-я танковая дивизия в формировалась в г. Стрый на базе 23-й легкотанковой бригады. На укомплектование танковых полков дивизии пошли также два батальона 14-й ттбр. 23-й танковый полк 12-й тд получил от расформированной 14-й тяжёлой танковой бригады 51 тяжёлый танк Т-35.

15-я танковая дивизия формировалась в г. Станислав. Она создавалась на базе управления бригады, бригадных подразделений и двух танковых батальонов 14-й тяжёлой танковой бригады, а также 512-го стрелкового и 486-го гаубичного артиллерийского полков, 443-го танкового батальона 146-й стрелковой дивизии, танкового полка, зенартдивизиона 16-й кавдивизии. Дивизия имела значительный парк лёгких танков, а также 75 средних танков Т-28, доставшихся ей от 14-й бригады. Вторые танковые батальоны полков дивизии имели на вооружении лёгкие БТ.

В ноябре было 2-е формирование бригады. См. 14-я танковая бригада (2-го формирования)

Примечания

См. также 
 Отдельный учебный танковый полк
 Бессарабская губерния
 Тираспольский укреплённый район с управлением района в г. Тирасполь Молдавская АССР УССР

Литература 
 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В трёх томах. Десятое издание, дополненное по рукописи автора. Издательство «Новости». Москва, 1990. С.274-277.
 Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. Часть третья. Сентябрь 1939 года. Война с запада — М., 2001.
 Мельтюхов, Михаил Иванович. Освободительный поход Сталина.
 Военный энциклопедический словарь. 1984. С. 763-украинский ВО.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979.
 Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939—1941. — М.: Вече, 2000.
 Максим Коломиец, Михаил Свирин. Тяжёлый танк Т-35. Сухопутный дредноут Красной Армии. ЯУЗА, «Коллекция», Эксмо, 2007.
 Российский государственный военный архив, ф. 7, оп. 15с, д. 67 (штат тяжёлой танковой бригады 1939 г.)
 «Отечественные бронированные машины 1905—1941». Том I. Изд.центр «Экспринт». 2002 г.
 П.Горохов «Танк особого назначения» («Моделист-конструктор» № 3, 1989 г.)
 М.Коломиец «Тяжёлый танк Т-35» («Бронеколлекция» № 2, 1995 г.)
 М.Коломиец «Последние пятибашенные» (Танкомастер № 5, 2000 г.)
 Бронеколлекция МК. Тяжёлый танк Т-35. 1995 г.
 «Танк особого назначения». Моделист-Конструктор.1989, № 3
 Газета «Правда». 4 июля 1940 г.
 Образование Молдавской ССР и создание Коммунистической партии Молдавии. С. 177—179.
 РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 684. Л. 219,232; Д. 687. Л. 125. О расформировании ЮФ и 9-й армии.

Ссылки 
 Механизмы войны
 Юго-Западный фронт (обязанности членов экипажа Т-35А на 1936)
 5-я кавалерийский корпус.
 4-я танковая бригада
 
 http://rkka.ru/ihandbook.htm  Полевые управления армий;
 www.jagdtiger.de, gunpoint-3d.com Тяжёлый танк Т-35, Эксплуатация и применение.
 www.aviarmor.net Тяжёлый пятибашенный танк прорыва
 Grayknight. Информация о танке Т-35
 Battlefield. «Тяжёлый танк T-35»
 Бронетехника. «Тяжёлый танк T-35»
 Карманный атлас СССР 1939 года.

Бригады СССР
Танковые формирования СССР
Танковые бригады